Alagoas — antiga denominação do município de Marechal Deodoro (Alagoas), no estado de Alagoas
 Alagoas — estado do Brasil
 Alagoas (monitor) - encouraçado brasileiro da Guerra do Paraguai
 Alagoas (paquete) - navio que levou a família imperial brasileira ao exílio
 Conceição das Alagoas — município do estado de Minas Gerais, Brasil
 Estrela de Alagoas — município do estado de Alagoas, Brasil
 Alagôs — etnia da Nigéria, também chamada alagoas

Desambiguação